Scott Parker peut désigner :
 Scott Parker (1978-), joueur de hockey sur glace ;
 Scott Parker (1980-), joueur puis entraîneur anglais de football.